Descubierta puede referirse a:
 En femenino, a algo descubierto, o a lo hallado por un descubrimiento.
 Un concepto naval y militar (reconocimiento del horizonte; inspección del estado del aparejo del buque; o reconocimiento que hace la tropa para observar si en las inmediaciones hay enemigos) del que deriva el nombre de varios barcos o tipos de barcos:
 Clase Descubierta: clase de corbetas de la Armada Española formada por la Descubierta y la Atrevida:
 : corbeta de la Armada Española, insignia de la expedición Malaspina.
 : corbeta de la Armada Española.
 Clase Descubierta: una clase de corbetas de la Armada Española de mediados del .
 : cabeza de la serie de la anterior.
 Clase Descubierta: una clase de corbetas de la Armada Española de finales del .
 : cabeza la de serie de la anterior.